The Square steht für:

Bauwerke:
 The Square (Bournemouth), öffentlicher Platz in Bournemouth
 The Square (Castlebay), Wohngebäude in Castlebay
 The Square (Dubai)
 The Square (Dublin), Einkaufszentrum in Dublin

Filme:
 The Square (1957), britischer Kurzfilm
 The Square (1994), chinesischer Dokumentarfilm
 The Square (2007), weißrussischer Dokumentarfilm
 The Square (2008), australischer Film
 The Square (2013), ägyptisch-US-amerikanischer Dokumentarfilm
 The Square (2017), Spielfilm von Ruben Östlund

Siehe auch:
 The Squaire, Bürogebäude in Frankfurt am Main